Montecalvoli ist

ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Santa Maria a Monte, Provinz Pisa, Toskana
ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Asciano, Provinz Siena, Toskana